Divinity School (englisch; Theologische Schule) steht für:

 den englischen Begriff für Theologische Fakultät bzw. Theologisches Seminar usw.

 verkürzt kann es sich auf die folgenden Einrichtungen beziehen:

 Beeson Divinity School, Samford University 
 Berkeley Divinity School, Yale University
 Brite Divinity School, Texas Christian University
 Campbell University Divinity School, Campbell University
 Church Divinity School of the Pacific, Berkeley, Kalifornien
 Colgate Rochester Crozer Divinity School, Rochester, New York
 Divinity School, University of Oxford
 Duke Divinity School, Duke University
 Episcopal Divinity School, New York
 Harvard Divinity School, Harvard University
 Trinity Evangelical Divinity School, Chicago, Illinois
 University of Chicago Divinity School, University of Chicago
 Vanderbilt University Divinity School, Vanderbilt University 
 Wake Forest University School of Divinity, Wake Forest University
 Yale Divinity School, Yale University

Siehe auch
 University of Divinity